Fritz Weigle ist der Name folgender Personen:

* Fritz Weigle (Historiker) (1899–1966), deutscher Historiker
 Fritz Weigle (Orgelbauer) (* 1925), deutscher Orgelbauer 
 Fritz Weigle, bekannt als F. W. Bernstein (1938–2018), deutscher Lyriker, Grafiker, Karikaturist und Satiriker